Big Boy, locomotive à vapeur américaine articulée de type 240-042.
La Big Boy 4014, seule Big Boy préservée en état de marche.
Big Boy, rappeur ;
Big Boy, chaîne de restaurants américaine ;
Big Boy, film américain réalisé par Alan Crosland (1930) ;
Big Boy, film réalisé par Francis Ford Coppola (1966) ;
Bigboy, nom d'un vaisseau dans le jeu MMO Darkorbit ;
Big Boy, magazine qui diffuse en France les histoires de DC Comics / Artima ;
Big Boy, l'un des surnoms du mécène Camille Renault;
Big boy, une voile avant en tissu léger.
 Big Boy, un EP de la chanteuse québécoise Charlotte Cardin (2016).

Homonymie de titre